Vinge peut faire référence à :

Patronymes  
 Joan D. Vinge (1948-), écrivaine américaine de science-fiction.
 Vernor Vinge (1944-), écrivain américain de science-fiction.

  (1988-), homme politique suédois.
  (1923-2020), magistrat et haut fonctionnaire suédois.
  (1931-), critique littéraire suédoise.

Toponymes 
 , village danois.